Ліга Умаглесі 2011—2012 — 23-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобуло Зестафоні.

Регулярний сезон

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Діла взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як переможець Кубку Грузії 2011—2012.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Втішний раунд 

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 

2011–2012
Грузія
Грузія
2011 у Грузії
2012 у Грузії